BGZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Braga (Portogallo)
 bgz – codice ISO 639-3 della lingua banggai